Giovanni Paderna, peintre italien de quadratura
 Paolo Antonio Paderna, peintre italien baroque

 la ville italienne de Paderna en Piémont